Szepenupet I – boska małżonka Amona, córka Osorkona III i Karoaczet. Przyrodnia siostra Takelota III i Rudżamona. Urząd sprawowała w latach 754-714 p.n.e. W początkowych latach panowania Takelota III, dzieliła z nim władzę królewską oraz jednocześnie sprawowała funkcję wielkiego kapłana Amona w Tebach. W czasach wzrostu znaczenia władców kuszyckich została prawdopodobnie zmuszona do adopcji Amenardis, córki władcy kuszyckiego Kaszty, który był także ojcem faraona Pianchiego. Stopniowy wzrost znaczenia boskich małżonek, będących królewskimi córkami, ich wpływ polityczny na władców, wielkie majątki do nich należące oraz opanowanie kontroli nad najważniejszymi świątyniami Egiptu, spowodował, iż odgrywały one jedną z głównych ról, obok władcy, w polityce dynastycznej i sprawowaniu faktycznej władzy, ograniczając przy tym oraz w praktyce likwidując znaczenie arcykapłanów Amona w Tebach.

Imię własne - Szepenupet Ukochana przez Mut

Imię tronowe - Ta, która obejmuje serce Amona

Bibliografia 
 
 

Arcykapłani Amona
Boskie Małżonki Amona